Trivium — американская трэш-метал\металкор группа из Орландо, штат Флорида, образованная в 1999 году. Слово trivium для своего названия организаторы первого состава — Хифи, Смит и Льютер — взяли из латинского языка — так назывался учебный курс из трёх дисциплин (грамматики, логики и риторики) в средневековых школах.

Студийные альбомы

Демо

Сингл

Клипы

Ссылки 
 Trivium’s official website

Примечания 

Trivium